Dimetiletilendiamin se može odnositi na:

 1,1-Dimetiletilendiamin
 1,2-Dimetiletilendiamin